Шерон Спрингс има више значења:
 Шерон Спрингс (Њујорк)
 Шерон Спрингс (Канзас)